Первый военный округ был административным округом австралийской армии. Во время Второй мировой войны 1-й военный округ охватывал весь Квинсленд, штаб располагался в Брисбене.

В марте 1939 года была принята новая структура регионального командования, и 1-й военный округ был преобразован в Северное командование. Это потребовало внесения законодательных изменений в Закон об обороне (1903 г.), которые вступили в силу в октябре 1939 г.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842;
 Австралия в войне 1939–1945 гг. (Лонг, Гэвин) - OCLC 18400892.

Военные округа Австралии
История Квинсленда